Djebel Akhdar, une région montagneuse libyenne de Cyrénaïque.
 Djebel Akhdar, une imposante chaîne de montagnes qui traverse le Nord du Sultanat d'Oman.